Killingworth – parrocchia civile del Tyne and Wear (Regno Unito)
Killingworth – città della Contea di Middlesex, Connecticut (Stati Uniti d'America)